Списък на херцозите на Саксония

Херцози на племеното херцогство Саксония до 1180 г.

Регенти след 1180 г.

Вижте също 
 Херцогство Саксония
 Списък на владетелите на Саксония

 
Саксония